Consórcio Intersul é um consórcio de empresas brasileiras de transporte coletivo urbano da cidade do Rio de Janeiro. É responsável pelo gerenciamento do transporte de passageiros na região da Zona Sul e Grande Tijuca, compreendida como área 2 na cidade do Rio de Janeiro tendo atualmente um total de 8 empresas no consórcio. Tem como sua cor padrão o amarelo e o código de identificação A.

Empresas do consórcio em operação
 Alpha
 Braso Lisboa
 Gire
 Graças
 Real
 Tijuquinha
 Transurb
 Vila Isabel

Empresas do consócio extintas 
 Estrela Azul
 Premium
 São Silvestre
 Translitorânea

Empresas de transporte por ônibus do Rio de Janeiro (cidade)
Empresas fundadas em 2010
Consórcios empresariais do Brasil